Руйе может означать:

 Руйе, Андре (род. 1948) — французский специалист по истории и теории фотографии, критик, редактор, профессор.
 Руйе, Антуан Луи (1689—1761) — французский политик и государственный деятель.
 Руйе, Гийом (ок. 1518—1589) — французский гуманист, издатель книг.
 Руйе, Давид (род. 1973) — швейцарский революционер-интернационалист, участник вооружённой борьбы в Турции.
 Руйе, Мари Франсуа (1765—1824) — французский военный деятель, дивизионный генерал.
  (род. 1955) — французский футболист.